Ovo je peta sezona Jadranske vaterpolske lige. Talijanski Pro Recco nije imao priliku braniti naslov jer je odustao od natjecanja. Slovenski predstavnik umjesto Rokave iz Kopera ove sezone je Triglav iz Kranja. Igra 12 klubova dvokružno (22 kola), nakon čega slijedi Final Four.

Naslov pobjednika Jadranske lige prvi put je osvojilo riječko Primorje, koje je tako došlo i do od Juga bolje pozicije u doigravanju za prvaka Hrvatske. Najboljim igračem završnog turnira proglašen je primorjaš Frano Vićan.

 sastav Primorja: Vićan, Obradović, Paškvalin, Krapić, De. Varga, Sukno, Muslim, Jelača, Da. Varga, Barać, Šetka, Garcia, Križanec, Pavlović; trener Ivan Asić

Ligaški dio natjecanja

Ljestvica

Pojedinačna priznanja 

 najbolji igrač: Sandro Sukno (Primorje)
 najbolji strijelac: 66 pogodaka - Aleksandar Ivović (Jug)

Final Four 

Završni turnir održat će se na bazenu Mladosti u Zagrebu 13. i 14. travnja 2013.

Poluzavršnica

Završnica

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2012./13.

2012-13